Rów Wlenia – jednostka geologiczna w zachodnich Sudetach
 Rów Wlenia – jednostka fizycznogeograficzna w zachodnich Sudetach